

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wolfb“ beginnt.

Wolfb 



Wolfba 
 Wolfbauer, Anton (1909–1987), österreichischer Politiker (NSDAP) und Bürgermeister von Leoben
 Wolfbauer, Günther (1926–2009), deutscher Sportjournalist

Wolfbe 
 Wolfbeis, Otto S. (* 1947), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer

Wolfbr 
 Wolfbrandt, Lars-Erik (1928–1991), schwedischer Leichtathlet